Баскетбольная команда «Виргиния Кавальерс» представляет Виргинский университет в чемпионате NCAA, выступает в конференции Атлантического Побережья.

Задрафтованные игроки (с 1989)

Достижения 
 Чемпион NCAA: 2019
 Полуфиналист NCAA: 1981, 1984, 2019
 Четвертьфиналист NCAA: 1981, 1983, 1984, 1989, 1995, 2016, 2019
 1/8 NCAA: 1981, 1982, 1983, 1984, 1989, 1993, 1995, 2014, 2016, 2019
 Участие в NCAA: 1976, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1997, 2001, 2007, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
 Победители турнира конференции: 1976, 2014, 2018
 Победители регулярного чемпионата конференции: 1981, 1982, 1983, 1995, 2007, 2014, 2015, 2018, 2019

См. также 
 NCAA

Ссылки 
 Официальный сайт

Баскетбольные клубы по алфавиту
Спортивные клубы Виргинии